Lastrup kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lastrup, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,

USA 

 Lastrup, Minnesota, ort, Morrison County,